Fiugajki ist ein polnischer Ortsname:
 Fiugajki (Dąbrówno), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Fiugaiken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Fiugajki (Małdyty), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Figaiken, Kreis Mohrungen, Ostpreußen